Прибор оценки проходимости — Марс (ПрОП-М) — первый в мире марсоход. Одинаковые марсоходы ПрОП-М входили в состав автоматических марсианских станций, которые были доставлены на поверхность Марса в 1971 году спускаемыми аппаратами советских автоматических межпланетных станций «Марс-2» и «Марс-3».

Описание 
«Прибор оценки проходимости — Марс» — марсоход, подключен 15-метровым кабелем к марсианской станции. Манипулятор станции помещает марсоход на участок поверхности, снимаемый телекамерой станции. При помощи специальных датчиков он мог определять, где находится препятствие — справа или слева — и самостоятельно решать, как его лучше объехать. Над прибором на протяжении пяти лет трудились 150 человек во главе с инженером-конструктором Александром Кемурджианом. Всё происходило в обстановке строгой секретности. Даже сын Кемурджиана узнал, над чем работал отец, только после того, как станция «Марс-3» отправилась в космос, унося с собой в специальной металлической «лапе» ПрОП-М.

От других запущенных планетоходов ПрОП-М отличались системой передвижения. Аппараты должны были перемещаться по грунту при помощи двух лыж, находящихся по бокам, немного приподнимающих аппарат над поверхностью. Такая система была выбрана из-за отсутствия сведений о поверхности Марса. Два тонких стержня впереди являются датчиками обнаружения препятствий на пути. Подвижный аппарат мог определить, с какой стороны находится препятствие, отступить от него и попытаться обойти. Каждые  он делал бы остановки для подтверждения правильности курса движения. Этот элементарный искусственный интеллект был необходим для марсианских подвижных аппаратов, поскольку сигнал от Земли до Марса идёт от 4 до 20 минут, что слишком долго для подвижного устройства: к моменту прихода команд с Земли аппарат мог уже выйти из строя, столкнувшись с препятствием или опрокинувшись.

На марсоходе установлены два научных прибора: динамический пенетрометр и гамма-лучевой плотномер.
 Главный конструктор — Александр Кемурджиан.
 Проектировщик и изготовитель — ВНИИТрансмаш.

Применение 

 Спускаемый аппарат «Марс-2» разбился 27 ноября 1971 года при неудачной попытке мягкой посадки.
 Спускаемый аппарат «Марс-3» совершил мягкую посадку 2 декабря 1971 года, но сигнал с марсианской станции пропал через . Информация с марсохода не была получена. Станция предположительно вышла из строя из-за предельно мощной пылевой бури, которая могла вызвать коронный разряд, повредивший систему связи.

Характеристики 
 Масса — 4,5 кг.
 Размеры корпуса (д×ш×в) — 25 см × 22 см × 4 см.
 Способ передвижения — шагающее шасси с датчиками обнаружения препятствий.
 Скорость передвижения — 1 метр/час. (После перемещения на 1,5 метра марсоход должен был остановиться для получения команд управления с Земли.)
 Научные приборы — динамический пенетрометр и гамма-лучевой плотномер.
 Управление — дистанционное, по кабелю от автоматической марсианской станции. Длина кабеля — 15 метров.
 Назначение — измерение плотности грунта.

Место посадки станции 
Точное место посадки станции на Марсе долгое время было не известно. И только в 2013 году, через 42 года после посадки, блогеры-энтузиасты во главе с любителем астрономии Виталием Егоровым из Петербурга, изучив несколько сотен фотографий марсианской поверхности, выяснили, что она покоится на дне кратера . Там же остался и уникальный, первый в мире марсоход.

Закрытие марсианской программы 
Больше ПрОП-М на Марс не запускали. Причина закрытия неизвестна. Вскоре СССР временно свернул всю марсианскую программу и переключился на исследования «сестры Земли» — раскалённой и окутанной ядовитым паром Венеры. В них тоже внесли огромный вклад специалисты «ВНИИтрансмаш».

Сегодня в мире осталось всего четыре ленинградских марсохода. Один хранится в НПО имени Лавочкина, другой — в «ВНИИтрансмаш». Третий можно увидеть в музее космонавтики в Петропавловской крепости — он стоит в стеклянной витрине рядом с макетом межпланетной станции «Марс-1». Четвертый же покоится на Марсе, в кратере Птолемей.

Примечания

Ссылки 
 YouTube: ПрОП-М, Прибор Оценки Проходимости Марс 
 Фотография советского марсохода ПрОП-М 
 Автоматическая марсианская станция Марс-3 на сайте NASA 
 The First Rover on Mars — The Soviets Did It in 1971  (перевод на русский )
 Статья об исследовании Марса АМС
 Сообщение ТАСС о посадке автоматической станции Марс-3

Марсоходы
Исследование Марса
Программа «Марс»
Космонавтика СССР
Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения